Henry Salt pode referir-se a:

 Henry Salt (1780–1827) - Egiptólogo britânico famoso por suas pinturas de monumentos e tumbas egípcias.
 Henry Stephens Salt (1851–1939) - Escritor inglês e ativista de reformas sociais.

Desambiguações de antropônimos